Мастос ( , ) — древнегреческий сосуд, получивший название благодаря своей форме, напоминающей женскую грудь. Мастосы использовались в греческом застолье. Их характерной особенностью была невозможность поставить их на стол, не допив налитое вино.

См. также 
 Килик
 Скифос

Ссылки 

 Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства

Сосуды Древней Греции